

Persone
 Alessandro D'Errico – arcivescovo
 Alessandro D'Errico – doppiatore